Bistum San Miguel steht für:

 Bistum San Miguel (Argentinien)
 Bistum San Miguel (El Salvador)